Wittstock può riferirsi a:
 Wittstock/Dosse – città tedesca
 Wittstock – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Charlène Wittstock – principessa consorte di Monaco